Первая Лига ХТ 2017/2018 — 27-й розыгрыш турнира. Сезон начался 14 июля 2017 года и закончился 19 мая 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Хорватии на soccerway 

Чемпионат Хорватии по футболу
Хорватия